Acute lymfatische leukemie - Komt vooral voor bij kinderen en jongvolwassenen
Chronische lymfatische leukemie - Komt vooral voor bij bejaarde mensen